La Croix de Saint-Louis est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles et publiée aux éditions Glénat en 1988.

Synopsis 
En ce début d'été de l'année 1758, le général James Wolfe monte à l’assaut de Louisbourg, première étape de la reconquête de la Nouvelle-France. Les pauvres gens fuient les zones de combat. D'étranges individus espionnent à Québec pour le compte du général Wolfe. Au cœur de cette région les personnages des Pionniers du Nouveau Monde décident de partir vers la région des Grands Lacs en passant par un camp d'indiens neutres de la Nation Delaware. Le voyage n'est pas sans difficultés et certaines rencontres dangereuses et lourdes de conséquences.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1988
Série Glénat